

Geografia 

 Kingswood – sobborgo di Sydney

 Kingswood – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Kingswood – villaggio del Gloucestershire, nel distretto dello Stroud
 Kingswood – villaggio del Gloucestershire, nel distretto del South Gloucestershire, alla periferia di Bristol
 Kingswood – ward del Kent
 Kingswood – località del Surrey